Romeins Rituaal (Latijn: Rituale Romanum) - een liturgisch boek in de Rooms-Katholieke Kerk
 Ritualen - dans/pantomime voor orkest, op. 73, een compositie uit 1977 van Stellan Sagvik

Overgeleverde gebruiken in vrijmetselarij en para-vrijmetselarij 
 Rituaal (vrijmetselarij)
 Rituaal (Odd Fellows)
 Rituaal (martinisme)

Zie ook
 Ritueel - een serie handelingen die bepaald zijn door achtergrond en cultuur en gezien worden als een gebruik
 Ritual - doorverwijspagina
 Rite - doorverwijspagina